Corimberto ist der Familienname folgender Personen:

 Fiorella Corimberto (* 2001), argentinische Handballspielerin
 Micaela Corimberto (* 2001), argentinische Handballspielerin